Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 22. Европском првенству у атлетици у дворани 1992. одржано је 29. фебруара у Ћенови (Италија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1990. у Глазгову  бранио је  Клаус Боденмилер из Аустрије.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 бацача кугле из 10 земаља.

  Аустрија (1)
  Ирска (1)
  Исланд (1)
  Италија (3)
  Летонија (1)
  Норвешка (2)
  Уједињени тим (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (2)
  Шведска (1)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 22. Европског првенства у дворани 1970—1992.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1992. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1992. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1992.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани